Tepeköy (türkisch: „Hügeldorf“) ist der Name mehrerer Orte in der Türkei:
Tepeköy (Gökçeada), Dorf in der Provinz Çanakkale 
Tepeköy (Kaman), Dorf in der Provinz Kırşehir
Tepeköy (Sarayköy), Dorf in der Provinz Denizli
Tepeköy (Varto), Dorf in der Provinz Muş